James Foley (ur. 1948) – australijski biskup rzymskokatolicki
 James Foley (ur. 1953) – amerykański reżyser i scenarzysta
 James Foley (1973-2014) – amerykański dziennikarz